Рабек — фамилия. Известные носители:

 Рабек, Камма (1775—1829) — датская художница, хозяйка салона и деятель искусств.
 Рабек, Кнуд Люне (1760—1830) — датский литературовед, критик, прозаик, поэт и редактор.
 Рабек, Оливер (род. 1987) — словацкий гандболист.

См. также 
 Рабех